5 francs, ou cinq francs fait référence à plusieurs pièces de monnaie ou billets de banque d'une valeur de 5 francs :

Numismatique

Franc français

Pièces de monnaie
 Émissions type courant :
 5 francs Napoléon (An 12-An 14, 1807-1815)
 5 francs Louis XVIII (1816-1824)
 5 francs Charles X (1825-1830)
 5 francs Louis-Philippe I (1831-1848)
 5 francs Cérès (1849-1851)
 5 francs Hercule (1848-1849)
 5 francs Napoléon III, Or (1854-1860 et 1862-1868)
 5 francs Napoléon III, Argent(1853-1859 et 1861-1870)
 5 francs Cérès (1870-1873, 1878, 1881, 1887-1889 et 1894-1895)
 5 francs Lavrillier (1933-1952)
 5 francs Hercule (1870-1878 et 1889)
 5 francs Pétain (1941)
 5 francs Semeuse (1960-2001)

 Émissions commémoratives :
 5 francs Tour Eiffel (1989)
 5 francs Mendès France (1992)
 5 francs Voltaire (1994)
 5 francs Cinquantenaire de l'ONU (1995)
 5 francs Hercule de Dupré (1996)
 5 francs statère des Parisii (2000)
 5 francs denier de Charlemagne (2000)
 5 francs écu d'or de Saint-Louis (2000)
 5 francs à cheval de Jean le Bon (2000)
 5 francs d'argent d'Henri III (2000)
 5 francs louis d'or de Louis XIII (2000)
 5 francs liberté de Dupré (2000)
 5 francs Marianne de Chaplain (2000)
 5 francs Marianne de Henri Lagriffoul (2000)

Billets de banque
 5 francs Zodiaque (1871)     
 5 francs violet (1917)
 5 francs Berger (1943)
 5 nouveaux francs Victor Hugo (1959)
 5 francs Pasteur (1966)

Franc belge

 Émissions type courant :
 5 francs Léopold I (1832-1865)
 5 francs Léopold II (1867-1876)
 5 francs Albert I (1930-1934)
 5 francs Léopold III (1936-1937)
 5 francs Lion assis (1938-1939)
 5 francs  Léopold III (Seconde Guerre mondiale) (1941-1947)
 5 francs Cérès (1948-1981)
 5 francs  Baudouin I (1986-1993)
 5 francs  Albert II (1994-2001)

Franc suisse

 Émissions en circulation :
 5 francs Cupronickel (1968, 1970–1984 et depuis 1994)

 Émissions retirées de la circulation :
 5 francs argent (1850–1874, 1888–1916, 1922–1928, 1931–1967et 1969)

Notes et références